Il singolare del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Renzo Furlan 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Joan Balcells (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Julian Knowle (secondo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)

 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Oliver Gross (Campione)
 Jürgen Melzer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2002